Divisiv bezeichnet

 eine Art Rhythmus in der Musiklehre: Additiver und divisiver Rhythmus
 ein Clusterverfahren in der Clusteranalyse im Gegensatz zu „agglomerativ“: Hierarchische Clusteranalyse